

Байдала — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Байдала — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Байдала — село, Павлодарська міська адміністрація, Павлодарська область